Jormundgang har flere betydninger:

 Jörmungandr er et andet ord for Midgårdsormen
 Jormundgang (album) er et album fra det norske viking/black metal-band Helheim
 Jormundgang (band) var et østrigsk black metal-band